Petrides ist der Familienname folgender Personen:

 Frédérique Petrides (1903–1983), US-amerikanische Dirigentin belgischer Herkunft
 Hedwig Petrides (* 1950), österreichische Politikerin (SPÖ); seit 2003 Abgeordnete zum Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats
 Heidrun Petrides (* 1944), deutsche Bilderbuchautorin
 Konrad Petrides (1864–1944), Wiener Landschafts- und Bühnenmaler
 Margarete Petrides (1901–1973), österreichische Schriftstellerin

Sonstiges:
 Mount Petrides, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika